23-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона 2011/12 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги, который проходил с 6 августа 2011 года по 20 мая 2012 года.

Чемпионом во второй раз подряд стал ФК «Зестафони», лишь по дополнительным показателям опередивший серебряного призёра — «Металлург» (Рустави). Третье место заняло «Торпедо» (Кутаиси).

Регламент 
В чемпионате приняли участие 12 клубов, которые с 6 августа 2011 года по 8 марта 2012 года провели двухкруговой турнир. После этого 8 лучших команд играли в турнире за звание чемпиона. Причём, перед его началом у команд учитывались очки и остальные показатели, набранные в матчах между этими командами на первом этапе. Финальный турнир (этап) представлял собой двухкруговой турнир (команды снова играли друг с другом по 2 раза: дома и на выезде), в котором определились чемпион и призёры. А четыре худших клуба по итогам первого этапа вместе с лучшими командами Первой лиги приняли участие в двухкруговом турнире на выбывание (результаты первого этапа не учитывались) за право остаться в Высшей лиге.

Участники

Регулярный чемпионат (первый этап)

Турнирная таблица регулярного чемпионата 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей регулярного чемпионата

Турнир за звание чемпиона (финальный этап) 
Всего в чемпионате Грузии 2011/12 команды, вышедшие в финальный этап, провели по 36 матчей: 22 на первом этапе и 14 — на втором.

Турнирная таблица перед стартом 
В зачёт финального этапа шли очки и другие показатели, набранные командами на первом этапе в матчах между собой (14 игр).

Источник данных: fcdinamo.ge

Итоговая таблица 
К 14 играм первого этапа, шедшим в зачёт финального этапа, добавились ещё 14 игр двухкругового турнира финального этапа, прошедшего с 12 марта по 20 мая 2012 года.

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей финального этапа

Турнир за выбывание (переходный турнир) 
К «ВИТ Джорджии», «Спартаку-Цхинвали», «Гагре» и «Сиони» присоединились команды из Первой лиги: «Гурия», «Динамо» (Батуми), «Мерцхали» и «Чихура». В двухкруговом турнире, прошедшем с 12 марта по 21 мая 2012 года, разыгрывались 4 места в чемпионата Грузии в сезоне 2012/13 (в высшей лиге).

Итоговая таблица 

Источник данных: Wildstat.ru

Результаты матчей переходного турнира 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011/2012
Грузия
Спорт в Грузии в 2011 году
Спорт в Грузии в 2012 году